Einfangbach ist ein Gewässername:

 Einfangbach (Kirnach), linker Zufluss der Kirnach nahe Beilstein, Markt Unterthingau, Landkreis Ostalbkreis, Bayern
 Einfangbach (Sindelbach), linker Zufluss des Sindelbachs (zur Jagst) in Sindeldorf, Gemeinde Schöntal, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg